Срибня́к () — украинская фамилия. Известные носители:

  (род. 1963) — украинский историк.
 Срибняк, Николай Николаевич (в монашестве Мефодий; род. 1957) — украинский иерарх, архиепископ.
 Срибняк, Павел Васильевич (род. 1940) — полный кавалер ордена Трудовой Славы.